Les Maîtres de l'univers est une licence créée par Mattel en 1981. Elle a notamment été déclinée dans :

 Les Maîtres de l'univers, série télévisée d'animation diffusée du  au  ;
 Les Maîtres de l'univers : Révélation, série télévisée d'animation diffusée en 2021 sur Netflix et faisant suite à la série ci-dessus ;
 Les Maîtres de l'univers, film américain de  sorti en 1987.